Azy je název nebo součást názvu více francouzských obcí:

 Azy (Cher) – obec v departementu Cher
 Azy-le-Vif – obec v departementu Nièvre
 Azy-sur-Marne – obec v departementu Aisne